Jméno Krasin může znamenat:

 Leonid Krasin – ruský politik
 Krasin (1916) – ruský ledoborec (zachránil posádku vzducholodi Italia)
 Krasin (1976) – ruský ledoborec
 Krasin (tramvaj) – typ tramvajového vlečného vozu provozovaného v Praze
 Krasin (hora) – kopec na Slovensku
 Krasin (město) – město v Polsku